Raposa — animal carnívoro
Vulpecula — ou constelação da Raposa

Geografia 
Raposa (Maranhão) — município brasileiro
Raposa (Almeirim) — freguesia portuguesa
Fazenda Raposa — reserva ambiental e fazenda experimental administrada pela Universidade Federal do Ceará, Brasil

Desambiguações de topônimos